Németország
Passow, település Brandenburg tartományban
Passow, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban